Санта Вероника има више значења:

 Санта Вероника (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Вероника, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Вероника (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Вероника (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Вероника (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Вероника (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику